Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais ili jednostavno PUC-MG je najstarije sveučilište u Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Brazilska sveučilišta